Пётр Кузьми́ч Кра́вченко (; род. 13 августа 1950, Смолевичи, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский партийный деятель и дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол (1990).

Биография 
Окончил исторический факультет Белорусского государственного университета в 1972 году. Кандидат исторических наук (1976).
 С 1975 года — преподаватель Белорусского государственного университета.
 В 1985—1990 годах — секретарь Минского городского комитета КП Белорусской ССР.
 В 1990—1994 годах — министр иностранных дел Белорусской ССР, Республики Беларусь.
 В 1995—1996 годах — старший научный сотрудник отдела информации Национальной академии наук Беларуси.
 В 1997 году — эксперт Национального центра стратегических инициатив «Восток — Запад».
 В 1998—2002 годах — чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Японии.
 В 1999—2002 годах — чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь на Филиппинах по совместительству.

Член ЦК КП Белоруссии (1990—1991). Депутат Верховного Совета БССР (1990). Депутат Верховного Совета Республики Беларусь (1995—1996).

Награды 
 Орден Звезды Италии (2018 год).

Примечания

Ссылки 
 Лабиринт. Кравченко Пётр Кузьмич.
 Кто есть кто в Республике Беларусь. Кравченко Пётр Кузьмич.
 Новая книга Александра Медельцова [В издательстве «Беларусь» вышла книга «Петр Кравченко. Человек, политик, дипломат (Восхождение)». Автор – член Союза писателей Беларуси, историк, борисовчанин Медельцов Александр Федорович. Это первая часть книги.]

Выпускники Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Послы Белоруссии в Японии
Послы Белоруссии на Филиппинах
Депутаты Верховного Совета Белоруссии
Члены БСДГ
Члены ЦК КП Белоруссии
Министры иностранных дел БССР
Министры иностранных дел Белоруссии
Секретари Минского горкома КП Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании